Бонин — многозначный термин:

Персоналии 
 Бонин, Анатолий Петрович (1915—1981) — Герой Советского Союза.
 Бонин, Борис Евгеньевич (1879—1920) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения. 
 Бонин, Виктор Егорович (1918—1993) — Герой Советского Союза.
 Бонин, Марсель (род. 1931) — канадский хоккеист, четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли.
 Бонин, Томаш (род. 1973) — польский боксёр.
 Бонин, Уильям (1947—1996) — американский серийный убийца.
 Бонин, Эдуард фон (1793—1865) — прусский военачальник, генерал, военный министр.

Топоним 
 острова Бонин — группа островов в Японии.